Christine Beerli (1953-), est une femme politique suisse.
 Joseph Beerli (1901-1967), est un bobeur suisse.
 Walter Beerli (1928-?), est un joueur de football suisse.
Patronyme suisse